Pearland ist der Name zweier Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pearland (Kalifornien), eine Ortschaft im Los Angeles County, im US-Bundesstaat Kalifornien
 Pearland (Texas), eine Ortschaft im Brazoria County, im US-Bundesstaat Texas